La liste suivante répertorie les 357 villes de l'État du Dakota du Nord aux États-Unis. Toutes les municipalités du Dakota du Nord sont légalement considérées comme des villes indépendamment de la taille de leur population : il n'y a ni bourgs, ni villages et ni hameaux dans l'État.

Le tableau suivant contient les chiffres de population de l'estimation officielle au  ainsi que celle au . Les chiffres de population de l'estimation officielle au  ont été publiés en .

En 2011, Williston est la ville de plus de  ayant la plus forte croissance démographique aux États-Unis (+ 9 %). Watford City connait quant à elle la seconde plus forte croissance démographique de l’État du Dakota du Nord avec + 12,5 % en 2011 ainsi que la  de plus de  ayant la plus forte croissance démographique aux États-Unis.

En 2012, Williston est la ville de plus de  ayant la plus forte croissance démographique aux États-Unis (+ 13 %). Watford City connait quant à elle la plus forte croissance démographique de l’État du Dakota du Nord avec + 25 % en 2012, en faisant la seule localité peuplée du Dakota du Nord ayant une plus forte croissance démographique que Williston, ainsi que la ville de plus de  ayant la plus forte croissance démographique aux États-Unis.

En 2013, Williston est la ville de plus de  ayant la plus forte croissance démographique aux États-Unis (+ 14 %) ainsi que la  statistique micropolitaine (Micropolitan Statistical Area en anglais) la plus dynamique économiquement parmi les 576 recensées aux États-Unis ; Watford City quant à elle demeure la localité peuplée (toutes tailles démographiques) ayant la plus forte croissance démographique de l’État du Dakota du Nord, avec + 32 % en 2013 ainsi que la ville de plus de  ayant la plus forte croissance démographique aux États-Unis.

En 2014, Williston est la ville de plus de  ayant la plus forte croissance démographique aux États-Unis (+ 12 %) (et la  toutes tailles démographiques) ainsi que la  statistique micropolitaine (Micropolitan Statistical Area en anglais) la plus dynamique économiquement parmi les 536 recensées aux États-Unis ; Watford City quant à elle demeure la localité peuplée (toutes tailles démographiques) ayant la plus forte croissance démographique de l’État du Dakota du Nord, avec + 29 % en 2014 ainsi que la quatrième ville (toutes tailles démographiques) ayant la plus forte croissance démographique aux États-Unis dont une seule dépasse de justesse sa population.

Entre 2010 et 2014, Williston est la ville de plus de  ayant la plus forte croissance démographique aux États-Unis (+ 53 %) (et la  toutes tailles démographiques) ; Watford City quant à elle demeure la localité peuplée (toutes tailles démographiques) ayant la plus forte croissance démographique de l’État du Dakota du Nord, avec + 138 % ainsi que la cinquième ville (toutes tailles démographiques) ayant la plus forte croissance démographique aux États-Unis.

Villes

Note : Le tableau a été mis à jour avec les estimations de 2014 au lieu de 2012 pour les 14 premières villes et comparaison avec 2013 au lieu de 2011.

Références

Voir aussi 
 Liste des aires métropolitaines du Dakota du Nord
 Dakota du Nord

Dakota du Nord
Villes